Ла Турбина има више значења:

 Ла Турбина (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Турбина, Ел Барио (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Турбина (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Турбина (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику